Fenghuang bezeichnet:
 ein chinesisches Fabelwesen, siehe Fenghuang
 den Kreis Fenghuang (凤凰县) des Autonomen Bezirks Xiangxi in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Fenghuang (Xiangxi)
 das Straßenviertel Fenghuang (凤凰街道) des Stadtbezirkes Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Fenghuang (Anju)
 das Straßenviertel Fenghuang (凤凰街道) des Stadtbezirkes Zhongshan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Fenghuang (Zhongshan)
 die Großgemeinde Fenghuang (凤凰镇) des Stadtbezirks Chao’an in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Fenghuang (Chao’an)
 die Großgemeinde Fenghuang (凤凰镇) des Kreises Fengtai in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Fenghuang (Fengtai)
 die Großgemeinde Fenghuang (凤凰镇) der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Fenghuang (Sanya)
 die Großgemeinde Fenghuang (凤凰镇) des Kreises Ningjin in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Fenghuang (Ningjin)
 die Gemeinde Fenghuang (凤凰乡) des Stadtbezirkes Youxian in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Fenghuang (Youxian)
 die Einwohnergemeinschaft Fenghuang (凤凰社区) im Straßenviertel Buji des Stadtbezirks Longgang in der Stadt Shenzhen der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Fenghuang (Buji)
 einen ehemaligen Markennamen des chinesischen Automobilherstellers Shanghai Auto Works